Die 67. Rallye Finnland war der 9. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2017. Sie dauerte vom 27. Juli bis zum 30. Juli 2017 und es wurden insgesamt 25 Wertungsprüfungen (WP) gefahren.

Bericht 

Im Ziel hatte Esapekka Lappi (Toyota) nach 25 Wertungsprüfungen einen Vorsprung von genau 36,0 Sekunden auf Elfyn Evans (M-Sport). Dritter wurde Lappis Teamkollege Juho Hänninen, der damit zum ersten Mal in der WRC auf dem Siegerpodest der ersten Drei stand. Spannend blieb der Kampf um Rang zwei bis zur letzten Wertungsprüfung. Erst auf der Powerstage schob sich Evans an Hänninen vorbei, nur gerade 0,3 Sekunden trennten die Beiden am Schluss.

In der Weltmeisterschaftstabelle verpassten es Sébastien Ogier (M-Sport) und Thierry Neuville (Hyundai) den Vorsprung auf die Konkurrenz auszubauen. Ogier schied nach einem Unfall und einer Gehirnerschütterung bereits am Freitag aus. Neuville lag nach Platz sechs in der Gesamtwertung der Rallye sowie Rang drei in der Powerstage gemeinsam mit Ogier (160 WM-Punkten) an der Spitze.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 61 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Webseite Rallye-WM: https://www.wrc.com/
 Offizielle Webseite Rallye Finnland: https://www.nesterallyfinland.fi/en/

Einzelnachweise 

Finnland
2017